Еле́новка — топонимы, названия которых произошли от имени Елена:

Населённые пункты

Азербайджан 
 Еленовка — прежнее название села Гаджигусейнли Губинского района.

Армения 
 Еленовка — название города Севан до 1935 года.

Белоруссия 
 Еленовка — упразднённая деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Еленовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Еленовка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Еленовка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Молдавия 
 Еленовка — село в Дондюшанском районе.
 Еленовка — прежнее название села Иленуца в Фалешстком районе.

Россия 
 Еленовка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Еленовка — исчезнувший хутор в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Еленовка — село в Белогорском районе Крыма.
 Еленовка — село в Первомайском районе Крыма.
 Еленовка — село в Ясненском районе Оренбургской области.
 Еленовка — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Еленовка — село в Кировском районе Приморского края.
 Еленовка — село в Балтайском районе Саратовской области, упразднено в 1999 г.

Украина 
 Населённые пункты Украины, которые на украинском языке называются Оленівка, по-русски называются  или , хотя на многих картах и в других источниках часто указаны под названием «Еленовка»

 Еленовка — до 1978 года название посёлка Оленовка в Бахмутском районе Донецкой области
 Еленовка — до 1978 года название посёлка Оленовка в Волновахском районе Донецкой области

Другое 
 Еленовка — метеорит-хондрит, упавший 17 октября 1951 года

См. также 
 
 Еленовское